Магази́н () может означать:
 Магазин — специально оборудованное стационарное здание или часть здания, предназначенное для продажи товаров.
 Магазин (в технике) — ёмкость, приспособление для размещения однородных штучных изделий либо набор однотипных элементов, объединённых в одном корпусе.
 Магазин — контейнер, обеспечивающий хранение и подачу патронов в огнестрельном оружии.
 Магазин — устройство, обеспечивающее хранение и автоматический выбор обрабатывающего инструмента в станке.
 Магазин (в электроизмерительной технике) — набор эталонных мер.
 Магазин сопротивлений
 Магазин ёмкостей
 Магазин — военный склад.
 «Магазин» — название нескольких периодических изданий в Российской империи.
 Магазин в информатике — то же, что стек.
 Магазин (выставочное объединение) — авангардистское объединение 1916 года.